Lycksele (gemeente), een gemeente in Zweden
 Lycksele (stad), de hoofdstad van deze gemeente